Gongnong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gongnong (socken i Kina, Chongqing), 
 Gongnong (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar